Gut Neuhof steht für:

 Gut Neuhof (Heimsen) in Petershagen-Heimsen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Gut Neuhof (Leihgestern) in Leihgestern, Landkreis Gießen, Hessen